«Бабочка» () — советская седьмая комедийная новелла из цикла короткометражных фильмов о весёлых приключениях трёх дорожных мастеров, снятая киностудией «Грузия-фильм» в 1977 году.

Сюжет 
Новелла о трёх весёлых дорожных мастерах, помогающих красивой девушке ловить бабочек. Дорожные мастера, уставшие после рабочего дня, неожиданно увидели в поле симпатичную девушку. Оказавшись рядом с ней, они, как дети, стали гоняться за бабочками, пока красавицу не увёз на белых «Жигулях» счастливый соперник новоявленных энтомологов. В память о чудесной встрече на дороге осталась разметка в виде порхающих бабочек…

В ролях 
 Лика Кавжарадзе — девушка
 Кахи Кавсадзе — Бесо
 Баадур Цуладзе — Гигла
 Гиви Берикашвили — Абессалом
 Картлос Марадаишвили — ухажёр девушки

Ссылки 
 
 «Бабочка» на сайте «Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия»
 «პეპელა»/«Butterfly» на сайте «Грузинское кино»

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы СССР по алфавиту
Короткометражные телефильмы СССР 1977 года
Короткометражные телефильмы студии «Грузия-фильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телекомедии СССР
Короткометражные телефильмы на русском языке
Фильмы по сценариям Резо Габриадзе